

Niemcy 
 Hain – dzielnica Gery
 Hain – dzielnica gminy Oybin w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Hain – dzielnica gminy Langenwetzendorf w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Forst Hain im Spessart – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Gajnik
 Przesieka

Francja 
 Hain – rzeka w północno-zachodniej Francji, dopływ Vire

Osoby 
 Gaspar Hain – autor
 Mathias Hain – niemiecki piłkarz
 Peter Hain – brytyjski polityk
 Piotr Hain – polski siatkarz

Inne 
 Hain – fikcyjna planeta

Zobacz też 
 Haina